

Geografia

Rushton (Cheshire)
Rushton (Northamptonshire)
Rushton (Staffordshire)